Італійський бульвар — вулиця в Тольятті, Росія.
 Італійський бульвар — вулиця в Одесі, Україна.
 Італійський бульвар () — вулиця в Парижі, Франція.

Фільмографія 
 «Італійський бульвар» — французький фільм 1896 року.